Эйвазова — женская форма фамилии .

 Известные носители 
 Эйвазова, Бибиниса Алигусейн кызы (1928—1984) — советский азербайджанский хлопковод, Герой Социалистического Труда (1979).
 Эйвазова, Зулейха (род. 1950) — советская, азербайджанская шахматистка, шахматный композитор. 
 Эйвазова, Сима Рахмановна (1933—2009) — азербайджанский дипломат.